Das Wort Hochdecker hat mehrere Bedeutungen:

 Eine Bauform von Flugzeugen, siehe Hochdecker (Flugzeug)
 Eine Bauform von Reisebussen, siehe Hochdecker (Omnibus)

Siehe auch: